O Campeonato Catarinense de Basquete de 1998 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

1998 no basquetebol